Пикель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пикель, Ричард Витольдович (1896—1936) — советский государственный и культурный деятель. 
 Пикель, Шарль  (род. 1997) — швейцарский футболист, играющий на позиции защитника.